Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Nicole Pratt e Meghann Shaughnessy che hanno battuto in finale Els Callens e Kimberly Po 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Els Callens /  Kimberly Po (finale)
 Nicole Pratt /  Meghann Shaughnessy (campionesse)

 Amy Frazier /  Katie Schlukebir (quarti di finale)
 Sonya Jeyaseelan /  Seda Noorlander (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2000